Fallait pas m'faire chier la veille est le premier disque et un album live du groupe Entre 2 caisses paru en  sous le label Migal Productions.

Liste des titres de l'album

Notes et références 

Album d'Entre deux caisses
Album de chanson française
Album musical sorti en 2000